KAE steht für:
 die Abkürzung von Kreis Altenaer Eisenbahn AG
 den ISO 3166-2 Code für die nordkoreanische Stadt Kaesŏng
 den UN/LOCODE Code für die deutsche Stadt Karlsruhe
 den IATO Code für den US-amerikanischen Flughafen Kake Seaplane Base
 das Königliche Athenäum in Eupen
 das Klosterarchiv Einsiedeln
 kumulierte ausschüttungsgleiche Erträge bei Investmentfonds

Kae ist der Familienname folgender Personen:
 Araki Kae (* 1963), japanische Synchronsprecherin 
 Hakeem Kae-Kazim (* 1962), britisch-nigerianischer Schauspieler
 Jenniffer Kae (* 1987), deutsche Sängerin 

Siehe auch:
 Kaae Høier

KAE